El término quiniela puede referirse a:

 Quiniela (Argentina): lotería en la que se extraen 20 números comprendidos entre el 0000 y el 9999.
 Quiniela (España): juego de apuestas deportivas basado en la liga de fútbol española.
 Quiniela (México): juego de apuestas deportivas basado en la liga de fútbol mexicana.